Roger Dajoz (1929-2019), écologue, biologiste et entomologiste français, professeur au Muséum national d'histoire naturelle.